Az L3 kifejezés több eszköz nevében is szerepel:

Természettudományi 
 L3 egyike a négy detektornak a CERN nagy elektron–pozitron ütköztetőgyűrűjében
 L3 perszisztens mikrokerneles operációs rendszer, melyet a német Jochen Liedtke számítástechnikai tudós fejlesztett ki és elődje az L4 mikrokernel-családnak
 L–3 egyik eleme az AT&T által kifejlesztett kábelrendszernek (Transcontinental Cable System)
 L3 hármas szintű processzor-gyorsítótár egy számítógépben
 L3 a harmadik Lagrange-pontja a Naprendszernek
 L3 a harmadik lumbar vertebra a gerincoszlopban az emberi anatómiában

Katonai 
 L3 olasz fejlesztésű és gyártású páncélozott harcjármű, melyet a két világháború között és a második világháborúban alkalmaztak
 L–3 az amerikai Aeronca által gyártott könnyű futárrepülőgép, melyet az USAAF alkalmazott a második világháborúban
 L.3 az olasz Avia által gyártott kiképző repülőgép, melyet a Regia Aeronautica üzemeltetett
 L.3 az olasz Macchi által 1916-ban gyártott kétfedelű repülőcsónak
 L–3 1931-ben szolgálatba állított szovjet Leninyec osztályú aknásztengeralattjáró

Repülés és űrhajózás 
 L–3 hírszerző, felügyeleti és felderítőrendszereket fejlesztő amerikai vállalat
 L–3 légitársaság a virginiai Newport News-i központtal
 L3 személyzettel ellátott űrhajórendszer a szovjet holdprogramban
 L3 a DHL De Guatemala IATA kódja
 L3 az LTU Austria IATA kódja
 Az STS–32 Latitude/Longitude Locator eszközének neve

Orvostudományi 
 Haplogroup L3 (mtDNA), a human mitochondrial DNA (mtDNA) haplogroup generally found in East Africa

Járműtechnikai 
 SP&S Class L-3, egy 1883-as gőzmozdony sorozat.
 L03, egy Chevrolet Small-Block engine motortípus.

Egyéb 
 L-3 Network Security, a network security company in the United States
 ATC code L03 Immunostimulants, a subgroup of the Anatomical Therapeutic Chemical Classification System
 L3 (length^3), volume.
 Live, Loud & Local, a show launched by band The Matches in the Oakland, California region
 Leprechaun 3, film
 L3, a third year law school student

Lásd még 
 L hullám, rádiófrekvenciák az elektromágneses spektrumban